Pycnonotus urostictus é uma espécie de ave da família Pycnonotidae.

É endémica das Filipinas.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude.

Referências

Pycnonotus
Aves das Filipinas
Aves descritas em 1870